Het ATP-toernooi van Montpellier 2016 (met de officiële naam Open Sud de France 2016) werd van 1 tot en met 7 februari 2016 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Richard Gasquet. Hij won de finale met 7-5 en 6-4 van Paul-Henri Mathieu. Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Alexander Zverev en Mischa Zverev met 7-5 en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2016